James Ryan (1848–1923) – amerykański biskup
 James Ryan (1891–1970) – irlandzki polityk
 James Ryan (1917–1978) – irlandzki rugbysta
 James Ryan (ur. 1996) – irlandzki rugbysta
 James Ryan (1887–1957) – nowozelandzki rugbysta
 James Ryan (ur. 1983) – nowozelandzki rugbysta
 James Ryan – południowoafrykański aktor